Oscar Fantastica è una collana editoriale di tascabili di narrativa fantascientifica e fantasy in corso di pubblicazione da parte dell'Arnoldo Mondadori Editore dal 2016.

Elenco delle uscite

Collegamenti esterni 
 

Collane di fantascienza
Collane Mondadori
Fantascienza